Джузеппе Конте ():
 Джузеппе Конте (род. 1964) — итальянский юрист и политик, Председатель Совета министров Италии (2018—2021).
  (1865—1940) — итальянский музыкант.
 Джузеппе Конте (род. 1945) — итальянский писатель.